MUZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Musoma (Tanzania)